Amerikai Egyesült Államok
Pine Level (Autauga megye, Alabama)
Pine Level (Coffee megye, Alabama)
Pine Level (Montgomery megye, Alabama)
Pine Level (Columbus megye, Észak-Karolina)
Pine Level (Johnston megye, Észak-Karolina)
Pine Level (DeSoto megye, Florida)
Pine Level (Hillsborough megye, Florida)
Pine Level (Santa Rosa megye, Florida)